Konfrontation kan syfta på:

 Konfrontation (1969) – svensk film från 1969
 Konfrontation (1975) – schweizisk film från 1975 om mordet på Wilhelm Gustloff, originaltitel tyska: Konfrontation